Giuseppe Morabito peut désigner :
  (1858-1923), archevêque italien ;
 Giuseppe Morabito (1900-1997), poète italien de langue latine ;
 Giuseppe Morabito (1934-), chef mafieux calabrais ;
  (1939-), homme politique italien.

Voir aussi